Łęczyca – miasto w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Łęczyca
 Łęczyca – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie górowskim, w gminie Jemielno
 Łęczyca – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Bychawa
 Łęczyca – wieś w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Drużbice
 Łęczyca – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Komorniki
 Łęczyca – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Stara Dąbrowa
 Łęczyca – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim
 Łęczyca – dawna gromada
 Łęczyca – stacja kolejowa w Łęczycy, w województwie łódzkim
 Łęczyca – część miasta Warszawa

Zobacz też 
 Dekanat Łęczyca
 Łęczyca
 Łęczyca Wąskotorowa
 Powiat łęczycki